Косинцева — фамилия.

 Косинцева, Дарья Игоревна (род. 1987) — российская публицистка, педагог.
 Косинцева, Мария Александровна (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Косинцева, Надежда Анатольевна (род. 1985) — русская шахматистка, гроссмейстер (2011).
 Косинцева, Татьяна Анатольевна (род. 1986) — русская шахматистка, гроссмейстер (2009).